Joe Lewis puede hacer referencia a:

Joe Lewis (artemarcialista), Joe Lewis, un artemarcialista estadounidense.
Joe Lewis (empresario), Joe Ted Lewis , un empresario inglés.
Joe E. Lewis, Joe E. Lewis, un comediante estadounidense.
Joe Lewis (futbolista), Joseph Peter Lewis, futbolista inglés